Serie A 2008 – torneo di canoa polo maschile
 Serie A 2008 – torneo di pallapugno